Triumphmarsch steht für:

 Triumphmarsch (Film), französisch-italienisch-deutscher Film von Marco Bellocchio (1976)
 Triumphmarsch-Sinfonie (Schostakowitsch)
 Triumph-Marsch (Johann Strauss)

Siehe auch:
 Triumphzug